Christophe ist die französische Variante des Namens Christoph, der wiederum vom griechischen Χριστόφορος („Christusträger“';  Christophorus) abgeleitet ist.

Namensträger

Künstlername 
 Christophe (Autor), Künstlername von Georges Colomb (1856–1945), französischer Schriftsteller und Comiczeichner
 Christophe (Sänger) (1945–2020), französischer Sänger

Vorname 
 Christophe Agou (1969–2015), französischer Fotograf
 Christophe Barratier (* 1963), französischer Filmproduzent
 Christophe Beck (* 1971), kanadischer Filmkomponist
 Christophe Bertschy (* 1970), Schweizer Comiczeichner
 Christophe Civeton (1796–1831), französischer Zeichner, Kupferstecher und Lithograf
 Christophe Coin (* 1958), französischer Cellist, Gambist und Dirigent
 Christophe De Meulder (* 1988), belgischer Pokerspieler
 Christophe Dumaux (* 1979), französischer Sänger (Countertenor)
 Christophe Forey (* 1960), französischer Lichtdesigner
 Christophe Gans (* 1960), französischer Filmproduzent
 Christophe Guénot (* 1979), französischer Ringer
 Christophe Guérin (1758–1831), französischer Zeichner und Kupferstecher
 Christophe Honoré (* 1970), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Christophe Jaffrelot (* 1964), französischer Politikwissenschaftler
 Christophe Keckeis (1945–2020), Schweizer Offizier
 Christophe Kern (* 1981), französischer Radrennfahrer
 Christophe Lambert (Unternehmer) (1964–2016), französischer Unternehmer und Filmproduzent
 Christophe Lambert (Judoka) (* 1985), deutscher Judoka
 Christophe Lambert (Fussballspieler) (* 1987), schweizerisch-französischer Fußballspieler
 Christophe Guy Denis Lambert, eigentlicher Name von Christopher Lambert (* 1957), französisch-amerikanischer Schauspieler
 Christophe Lemaitre (* 1990), französischer Sprinter
 Christophe Marguet (* 1965), französischer Jazzschlagzeuger
 Christophe Moreau (* 1971), französischer Radrennfahrer
 Christophe Ndabananiye (* 1977), ruandisch-deutscher Bildender Künstler
 Christophe Neff (* 1964), deutsch-französischer Geograph
 Christophe Offenstein (* 1962), französischer Kameramann und Regisseur
 Christophe Perrillat-Collomb (* 1979), französischer Skilangläufer
 Christophe Rinero (* 1973), französischer Radrennfahrer
 Christophe Roux (* 1983), Schweizer Skirennfahrer
 Christophe Soulé (* 1951), französischer Mathematiker
 Christophe Tassin († 1660), französischer Kartograph
 Christophe Villa (* 1980), französischer Sänger (Countertenor)
 Christophe Wallemme (* 1964), französischer Kontrabassist

Familienname 
 Bernard Christophe, französischer Astronom
 Eugène Christophe (1885–1970), französischer Radrennfahrer
 Françoise Christophe (1923–2012), französische Schauspielerin
 Franz Christophe (1875–1946), deutscher Zeichner und Illustrator
 Henri Christophe (Henri I.; 1767–1820), König von Nord-Haiti
 Henri Christophe (Schiedsrichter) (1884–1968), belgischer Fußballschiedsrichter 
 Hérold Christophe (1965–2015), haitianischer Sänger 
 Jacques-Victor Henri Christophe (1804–1820), Kronprinz von Nord-Haiti, siehe Jacques-Victor Henri
 Jean-Joseph Christophe (1803–1863), französischer Geistlicher, Bischof von Soissons
 Louis Mathurin Moreau-Christophe (1799–1883), französischer Wirtschaftswissenschaftler und Justizbeamter

 Pierre Christophe (* 1969), französischer Jazzpianist und Komponist
 Robert Christophe (1938–2016), französischer Schwimmer

Siehe auch 
 Kryštof
 Krzysztof
 Kristof
 Christow
 Christov
 Kristoff
 Christof
 Christoff

Männlicher Vorname
Familienname